Опелчен има више значења:

 Општина Опелчен (Кампече), општина у савезној држави Кампече у Мексику
 Опелчен (Опелчен, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Опелчен (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику